Andrew Robinson – attore statunitense nato nel 1942
Andrew Robinson – ciclista australiano nato nel 1962
Andy Robinson – ex giocatore e allenatore di rugby nato nel 1964